Бейсбол буде представлено на літніх Олімпійських іграх 2020 року в Токіо вперше після літніх Олімпійських ігор 2008 року. У змаганнях візьмуть участь шість національних збірних. Кваліфікувалися: Домініканська Республіка, Ізраїль, Мексика Південна Корея, США, Японія (господарі).

Бейсбол/софтбол - один із п’яти видів спорту, доданих до програми лише літніх Олімпійських ігор 2020 року 2024 року його не буде. .

Спочатку змагання планували провести 2020 року, але 24 березня 2020 року Олімпіаду перенесено на 2021 рік через пандемію COVID-19.

Формат змагань 
Мала кількість учасників турніру змусила ухвалити незвичний формат змагань, що складатиметься з 16 поєдинків. Турнір буде розділено на груповий етап та модифіковану сітку плей-оф з вибуванням після двох поразок.

Ну груповому етапі збірні розділено на дві групи по три команди. Кожна збірна зіграє з двома іншими колективами своєї групи по одному матчу. Всього в рамках групового турніру відбудеться 6 поєдинків. 

На стадії плей-оф у перши трьох матчах між собою зіграють збірні котрі посіли однакові місця в своїх групах (А1 проти В1, А2 проти В2, А3 проти В3). Невдаха матчу А3 проти В3 вибуває (з однією поразкою). Подальший же турнір буде відбуватися по системі вибування після двох поразок. Збірні, котрі пройдуть до фіналу зіграють між собою лише один поєдинок, для здобуття золотих нагород не доведеться здобувати дві перемоги. Бронзу ж розіграють дві збірні котрі пройдуть до кінця сітку для команд що мають одну поразку. Загалом на стадії плей-оф відбудеться 10 поєдинків.

 A3 vs B3 (невдаха вибуває)
 A2 vs B2
 Переможець матчу #1 vs Переможець матчу #2
 A1 vs B1
 Невдаха матчу #2 vs Невдаха матчу #3 (невдаха вибуває)
 Невдаха матчу #4 vs Переможець матчу #5 (невдаха зіграє у матчі за бронзу)
 Переможець матчу #3 vs Переможець матчу #4 (переможець зіграє у фіналі)
 Невдаха матчу #7 vs Переможець матчу #6 (переможець зіграє у фіналі, невдаха у матчі за бронзу)
 Матч за 3 місце: Невдаха матчу #6 vs Невдаха матчу #8
 Фінал: Переможець матчу #7 vs. Переможець матчу #8

Таким чином переможці груп зіграють між собою у чвертьфіналі, і можливим матчем-реваншем на пізніших стадіях турніру (включаючи фінал, якщо переможець виграє і наступний матчі, а невдаха наступні два).

Кваліфікація 

Шість національних збірних кваліфікувалися на олімпійський бейсбольний турнір. Вони виступають під егідою Всесвітньої конфедерації бейсболу та софтболу (WBSC). Японія кваліфікувалася поза конкурсом як країна-господар.

Ізраїль кваліфікувався вигравши відбірковий турнір Європи/Африки у вересні 2019 року.

Дві команди кваліфікувалися через турнір WBSC Premier12 у листопаді 2019 року. Південна Корея як краща збірна регіону Азія/Океанія (за виключенням Японії), а Мексика як краща збірна із обох Америк.

США перемогли на кваліфікаційному турнірі в Північні та Південній Америці, котрий мав відбутися в березні 2020 року, але був перенесений на травень/червень 2021-го через пандемію коронавірусу .

Останнє місце дісталося Домініканській Республіці, як переможцю світового фінального кваліфікаційного турніру, що проходив у червні 2021 року.

Розклад змагань

Груповий етап 

Розклад було оголошено 28 червня 2021 року. 

Час місцевий (UTC+9).

Група А

Група В

Плей-оф

Сітка

Раунд 1

Раунд 2

Раунд 1 повтор

Раунд 2 повтор

Півфінали

Матч за 3 місце

Фінал

Примітки 

Змагання на літніх Олімпійських іграх 2020